Milcíades, o Velho - estratego grego 
 Milcíades - estratego grego , também chamado Milcíades, o Jovem
 Milcíades (escritor) - escritor eclesiástico grego
 Papa Melquíades - também conhecido como Milcíades, Miltíades ou Melquíadas